„Директен полет“ () е екшън трилър от 2014 г. на режисьора Жауме-Колет Сера, с участието на Лиъм Нийсън и Джулиан Мур.

Като международна копродукция между Канада, САЩ, Великобритания и Канада, това е първият филм от „Силвър Пикчърс“ да е разпространен от „Юнивърсъл Пикчърс“ след края на сделката на „Силвър“ с „Уорнър Брос“. Премиерата на филма е в Съединените щати на 28 февруари 2014 г., получава смесени отзиви от критиците, има успех в боксофиса, и печели 222 млн. щ.д. срещу бюджета си от 50 млн. щ.д.

Актьорски състав

Продукция

Снимачен процес 
Снимките започват на 1 ноември 2012 г. в „Йорк Студиос“ в Маспет, Куинс, Ню Йорк Сити, тогава продължава в JFK Airport на 7 декември 2012 г., и в Long Island MacArthur Airport. Това е встъпителният филм, който е заснет в „Йорк Студиос“.

Музика 

Оригиналният филмов саундтрак е композиран от Джон Отман. Записът е пуснат на 3 април 2014 г. чрез етикета Varèse Sarabande.

Домашна употреба 
Филмът е пуснат на Blu-ray диск и DVD на 10 юни 2014 г.

В България 
В България филмът е пуснат по кината на същата дата от „Би Ти Ви Студиос“.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2014 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски екшън трилъри
Британски екшъни
Британски трилъри
Канадски филми
Френски екшъни
Френски трилъри